Домашний чемпионат Великобритании 1922/23 () или «Домашний международный чемпионат 1922/23» () —  тридцать пятый розыгрыш Домашнего чемпионата, футбольного турнира с участием сборных четырёх стран Великобритании (Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии). Победу в турнире в третий раз подряд одержала сборная Шотландии.

Турнир начался 21 октября 1922 года в Уэст-Бромидже, когда сборная Англии обыграла сборную Ирландии со счётом 2:0. 3 марта 1923 года Ирландия в Белфасте с минимальным счётом уступила Шотландии. Два дня спустя Уэльс в Кардиффе сыграл с Англией вничью 2:2. 17 марта шотландцы в Пейсли обыграли валлийцев со счётом 2:0. В последний игровой день 14 апреля Шотландия в Глазго сыграла с Англией вничью 2:2, а Уэльс в Рексеме проиграл Ирландии со счётом 0:3.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Победитель

Состав победителей 
  Сборная Шотландии

Бомбардиры 
 4 гола
  

 3 гола
  

 2 гола
  Вик Уотсон

Примечания

Ссылки 
 Домашний чемпионат 1922/23 на сайте Englandfootballonline
 Домашний чемпионат 1922/23 на сайте EU-football.info

1923
Футбол в Англии в сезоне 1922/1923
Футбол в Европе в 1922 году
Футбол в Европе в 1923 году